Геззаль () — фамилия.
 Геззаль, Абделькадер (род. 1984) — французский и алжирский футболист, нападающий клуба «Парма».
 Геззаль, Рашид (род. 1992, Десин-Шарпьё, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Лион».